Per Colson si può intendere:
 Charles Colson (1931-2012), politico e predicatore evangelico statunitense
 Christian Colson produttore cinematografico britannico
 Ethalinda Colson (1893-1959), attrice statunitense del cinema muto nota col nome d'arte di Kathryn Adams
 John Colson (1680-1760), matematico britannico
 Osborne Colson (1916-2006), pattinatore artistico canadese
 Sean Colson (n. 1975), ex cestista statunitense
 Steve Colson (n. 1949), musicista statunitense